Mouvement vers le socialisme peut désigner :
 Mouvement vers le socialisme, un parti politique bolivien ;
 Mouvement vers le socialisme, un parti politique vénézuélien.

Voir aussi